Jewels:

 Jewels — сборник песен английской рок-группы Queen.
 Jewels — восьмой сингл японской группы Alice Nine.
 Jewels II — сборник группы Queen вышедший в Японии и на Тайване.